Hans Höller ist der Name folgender Personen:

* Hans Höller (Politiker) (1883–1963), österreichischer Politiker (CS), niederösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Hans Höller (Germanist) (* 1947), österreichischer Germanist